Короли Нуменора () — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина мужчины-дунэдайн, правившие островным государством Нуменор (на вестроне — Вестернесс). Ниже перечислены двадцать три правителя Нуменора, включая одного узурпатора (Хэрукальмо). Правящие королевы Нуменора перечислены в отдельной статье.

Все годы правления (кроме Элроса) относятся ко Второй Эпохе Средиземья.

Эльрос Тар-Миньятур 

Эльрос Тар-Миньятур (, годы жизни 532 П.Э. — 442 В.Э., годы правления 32—442 В. Э.) — сын Эарендиля и Эльвинг, полуэльф, избравший участь людей, первый король Нуменора.

Имя «Эльрос» означает «эльф пены» и ссылается на историю из раннего детства Эльроса. Маэдрос и Маглор, пытаясь отобрать Сильмарилл у Эльвинг и её людей, напали на поселение у Устьев Сириона, убив при этом многих и заставив Эльвинг спасаться бегством. После битвы сыновья Феанора нашли детей Эльвинг, Эльронда и его брата-близнеца Эльроса и, жалея их и раскаявшись в содеянном, вырастили их как своих приёмных детей. Они нашли детей в пещере, где Эльрос играл в водопаде у входа, а Эльронд прятался в дальнем углу пещеры. Поэтому они и назвали Эльроса «эльфом пены». В опубликованном «Сильмариллионе» Кристофер Толкин переводит имя «Эльрос» как «звёздная пена».

Будучи полуэльфом, Эльрос, равно как и его брат, мог выбрать, судьбу эльфов или людей он хочет разделить. Эльрос решил стать одним из эдайн, в то время как Эльронд решил остаться эльфом. В награду за отвагу, проявленную эдайн в борьбе с тёмными силами Моргота, Валар подняли из морских глубин остров и поселили эдайн там, вдали от опасностей Средиземья. Эльрос и выжившие эдайн пустились в плавание по Великому Морю, и, ведомые звездой Эарендиля, в итоге прибыли на великий остров Эленна, самую западную из всех земель, населённых смертными. Там они основали королевство Нуменор (на вестроне — Вестернесс). Валар также даровали Эльросу и его наследникам продолжительность жизни, значительно превышающую обычную.

В 32 году В.Э. Эльрос стал первым королём Нуменора, взяв тронное имя на квенья Тар-Миньятур, означающее «верховный первый правитель». Это имя стало правилом, в соответствии с которым большинство последующих королей Нуменора выбирали себе тронные имена. Эльрос был наследником правителей всех трёх Домов эдайн, остатки которых сформировали население Нуменора. Соответственно, он и его наследники обладали реликвиями великих героев и правителей Первой Эпохи: кольцом Барахира, топором Туора, луком Брегора и мечом Тингола Аранрутом.

Эльрос правил 410 лет, пока добровольно не покинул трон и не ушёл из жизни в 442 году В.Э. в возрасте 500 лет.

Вардамир Нолимон 
Вардамир Нолимон (, годы жизни — 61—471, год правления — 442) — старший сын Эльроса Тар-Миньятура и наследник короны Нуменора. Первая часть его имени, очевидно, означает «превознесённый драгоценный камень», а прозвище «Нолимон» — «знающий». Он был известен как выдающийся учёный, чьим желанием всегда было познавать, а не управлять. Его характер соответствовал его необычной судьбе: будучи сыном короля, которому дана была продолжительность жизни большая, чем когда-либо у кого-либо из людей, Вардамир, тем не менее, не пережил Эльроса на сколько-нибудь длительное время. Когда Эльрос умер, Вардамир был уже очень старым человеком и немедленно отрёкся от престола в пользу своего сына, Тар-Амандиля. Однако даже несмотря на то, что номинально Вардамир правил всего один год, он считается вторым королём Нуменора. Умер Вардамир в 471 г. в возрасте 410 лет. У него было четверо детей: Тар-Амандиль (192—603), его старший сын и наследник, а также дочь Вардильмэ (род. 203) и ещё два сына — Аулендиль (род. 213) и Нолондиль (род. 222).

Тар-Амандиль 
Тар-Амандиль (, годы жизни — 192—603, годы правления — 442—590) — третий король и второй правитель Нуменора. Отец Тар-Амандиля, Вардамир Нолимон, отказался от трона после смерти своего отца, Эльроса Тар-Миньятура, и, соответственно, де-факто вторым правителем Нуменора был только Тар-Амандиль. Имя его означает «любящий Аман».

Тар-Амандиль отрёкся от престола в 590 г., и на трон взошёл его сын, Тар-Элендиль. Умер он в 603 г. в возрасте 411 лет. У Тар-Амандиля было трое детей: старший сын и наследник Тар-Элендиль (350—751), младший сын Эарендур (род. 361) и дочь Майрен (род. 377).

Тар-Элендиль 
Тар-Элендиль (, годы жизни — 350—751, годы правления — 590—740) — четвёртый король Нуменора, унаследовавший трон от своего отца, Тар-Амандиля. По легенде, Тар-Элендиль был мудрецом и талантливым учёным. Его имя на квенья могло означать либо «друг эльфов», либо «любящий звёзды», но первое выглядит менее вероятным: в те времена все нуменорцы были друзьями эльфов. Имя «Элендиль» на адунайском языке звучало как «Нимрузир» ().

Старшей дочерью (и старшим ребёнком) Тар-Элендиля была Сильмариэн, младшей — Исильмэ. Сильмариэн должна была стать королевой по принципу полного признанного первородства. Однако, в те времена законы о престолонаследии следовали принципу наследования по мужской линии, запрещая женщинам править Нуменором. Соответственно, наследником Тар-Элендиля стал его третий ребёнок и старший сын Тар-Менельдур, чьими потомками были все последующие короли Нуменора. Через Сильмариэн, однако, Тар-Элендиль стал предком всех Владык Андуниэ, королей Гондора, Арнора (и образовавшихся на его месте королевств) и, в итоге, Объединённого королевства.

Со времени правления Тар-Элендиля нуменорцы начали более активно контактировать со Средиземьем. В 600 г. Вэантур, капитан королевского флота, первый раз отправился из Нуменора в Средиземье.

Тар-Элендиль отрёкся от престола в 740 году и умер в 751-м, в возрасте 401 года.

Тар-Менельдур 
Тар-Менельдур (, годы жизни — 543–942, годы правления — 740–883) — пятый король Нуменора. Его первоначальным именем было Иримон (), что значит «желанный» на квенья; однако при восшествии на престол король, страстный астроном, взял имя Тар-Менельдур, что значит «любящий небо». Двумя его старшими сёстрами были Сильмариэн и Исильмэ, но в те годы законы престолонаследия не допускали вступление женщин на королевский трон Нуменора, и Тар-Менельдур унаследовал трон после своего отца, Тар-Элендиля. Тар-Менельдур женился на Альмариан и имел троих детей: сына Анардиля, впоследствии более известного под именем Альдарион, и двух дочерей: Айлинэль (впоследствии — мать Соронто) и Альмиэль.

В ходе правления Тар-Менельдура возобновился контакт нуменорцев с так называемыми «людьми сумерек» () — обитателями Эриадора — под руководством эльфов Линдона и их короля Гиль-Галада. Тар-Менельдур поощрял мореплавателей и разрешил своему сыну Альдариону основать их гильдию, которая стала одной из самых могущественных организаций Нуменора. В те годы было совершено много плаваний вдоль побережья Средиземья, кроме того, нуменорскими путешественниками в Средиземье было основано несколько поселений (правда, ни одно из них тогда не было постоянным). Эти ранние поселения впоследствии стали ядром Арнора и Гондора, а восстановленный контакт нуменорцев со своими дальними сородичами позволил адунайскому языку смешаться с местными, отдаленно родственными ему языками, приведя тем самым к появлению вестрона. В будущем это стало одним из величайших столпов власти Нуменора в Средиземье.

Ближе к концу правления Тар-Менельдура начали поступать сведения о том, что зло вновь начало проявляться на востоке Средиземья (впоследствии выяснилось, что это были первые признаки пробуждения Саурона), и Гил-Галад попросил у Тар-Менельдура помощи. Понимая, что его сын Альдарион более глубоко знает эту проблему и в то же время является могущественным предводителем людей, Менельдур отрёкся от престола в пользу своего сына — гораздо раньше, чем можно было бы ожидать. Менельдур вместе со своей женой Альмариан пытался примирить Альдариона с его невестой Эрендис, которая решила оставить его. В течение некоторого времени ему это удавалось, и Альдарион женился на Эрендис, но вскоре после этого Альдарион снова ушёл в море. В течение его долгого отсутствия, пока он советовался с Гиль-Галадом в Средиземье, Эрендис покинула королевский двор и вернулась домой. К моменту возвращения Альдариона все попытки Менельдура примирить его с женой оказались тщетными. 

Менельдур умер в 942 г. в возрасте 399 лет.

Тар-Альдарион 
Тар-Альдарион (, годы жизни — 700–1098, годы правления — 883–1075) — шестой король Нуменора, взошедший на трон вслед за отцом, Тар-Менельдуром. Тар-Альдарион — неоднозначная фигура с истории как Нуменора, так и дунэдайн. Он был целеустремленным, умным и умелым, обычно щедрым по натуре, часто умел правильно предполагать и даже обладал даром предвидения. Однако в то же время он был эгоистичным, безразличным к нуждам окружающих в повседневной жизни и жаждущим всё большей власти. В определённый период своей жизни он целыми годами не бывал дома, и можно сказать, что он пренебрегал своими обязанностями мужа, отца и наследника Скипетра (в то время все его интересы лежали за морем, и он меньше знал о самом Нуменоре, чем следовало бы наследнику престола). Однако именно Алдарион был первым из дунэдайн, кто осознал возрастающую угрозу со стороны Саурона; он предоставил необходимую помощь королю эльфов Гиль-Галаду и заложил основы будущего союза эльфов и людей Нуменора против Саурона. Без такого заложенного им фундамента его потомок Тар-Минастир не смог бы спасти Средиземье от катастрофы в первой Войне Колец в середине Второй Эпохи. Его предвидение помогло Нуменору построить могучий флот, не вырубая собственные леса (однако при этом активно вырубались леса Минхириата, что привело к враждебным настроениям его жителей по отношению к нуменорцам); при нём в Средиземье была построена первая гавань — Виньялондэ. Он также был вполне компетентным правителем и администратором, сохраняя порядок в Нуменоре и постоянно увеличивая могущество своего королевства.

Однако домашние неудачи Альдариона имели свою цену: после его смерти его дочь, королева Тар-Анкалимэ, перестала оказывать помощь Гиль-Галаду и вообще поддерживать начинания Альдариона. Кроме того, её воспитание сделало её противником замужества и домашней жизни до такой степени, что это оказало отрицательное влияние не только на её собственную жизнь, но и принесло несчастье её потомкам-женщинам в двух поколениях. Также, несмотря на предвидение Альдариона и усилия, которые помогли дунэдайн предотвратить катастрофу, спасти эльфов и северо-запад Средиземья от завоевания Сауроном во времена Тар-Минастира, путешествия Альдариона посеяли в Нуменоре семена постоянно растущего нетерпения и жажды власти и славы, что привело в итоге к падению Нуменора в 3319 г. В.Э. Его отец, Тар-Менельдур, инстинктивно чувствовал в этом опасность; сердцем он желал запретить Альдариону отправляться в его первое большое морское путешествие, чувствуя в этом опасность, не осознаваемую его сыном. В последние годы своей жизни он сознательно начал верить в то, что путешествия Альдариона и его Гильдии Путешественников подстёгивают дунэдайн к нездоровым амбициям и желаниям.

Личная жизнь Альдариона (в частности, его отношения с Эрендис) была сложной из-за его сильного увлечения морскими путешествиями и Средиземьем, что привело в итоге к расставанию супругов. История об этом изложена в «Неоконченных сказаниях» под заголовком «Альдарион и Эрендис, или Жена моряка».

Тар-Анарион 
Тар-Анарион (, годы жизни — 1003—1404, годы правления — 1280—1394) — седьмой правитель Нуменора, взошедший на трон вслед за своей матерью, Тар-Анкалимэ. Его имя означает «сын солнца». О правлении Тар-Анариона сохранилось немного сведений, кроме факта передачи им трона в 1394 г. Оба его старших ребёнка были девочками, и обе отказались от трона по неясным причинам. Кроме того, они не любили и боялись свою бабушку Анкалимэ, которая не разрешала им выходить замуж. Соответственно, престол Нуменора унаследовал сын Тар-Анариона, Тар-Сурион.

Тар-Сурион 
Тар-Сурион (, годы жизни — 1174—1574, годы правления — 1394—1556) — восьмой правитель Нуменора, унаследовавший трон от своего отца, Тар-Анариона. У Тар-Суриона были две старшие сестры, но у них не было интереса к правлению, поэтому королём стал именно он. Его имя означает «сын ветра».

Во время правления Тар-Суриона эльфы Эрегиона задумали изготовление Колец Власти.

Наследницей Тар-Суриона была его старшая дочь, Тар-Тэлпериэн. Через своего второго ребёнка и старшего сына, Исильмо, Тар-Сурион является дедом Тар-Минастира.

Тар-Минастир 
Тар-Минастир (, годы жизни 1474–1873, годы правления 1731 (1693?)–1869) — девятый король Нуменора. Тар-Минастир был сыном Исильмо и внуком короля Тар-Суриона, и унаследовал трон после своей тётки, королевы Тар-Тэлпериэн. Его имя буквально означает «наблюдатель на башне» и, возможно, интерпретировалось как «страж»: в своё время король воздвиг высокую башню на холме Оромет близ Андуниэ и проводил там долгие часы, глядя на Запад, ибо в то время жажда бессмертия и желание уподобиться Эльдар уже начали проникать в сердца нуменорцев. 

Во время правления Тар-Минастира Саурон вторгся в Эриадор через Каленардон в 1695 г., и эльфийские государства Эрегиона пали. После этого Саурон дошёл до Линдона и Ривенделла. Откликнувшись на призыв Гиль-Галада, в 1700 г. Тар-Минастир послал в Средиземье могущественный флот под командованием Кирьятура для защиты Линдона. Войска Кирьятура остановили армию Саурона у реки Гватло, а в Битве у Гватло подкрепления из Линдона и Тарбада помогли окончательно разгромить его войско, и в 1701 г. Саурон отступил в Мордор. 

В правление Тар-Минастира, начиная с 19-го века Второй Эпохи, нуменорцы начали основывать постоянные поселения в Средиземье, в частности, Умбар.

В 1869 г. Тар-Минастир отрёкся от престола под давлением своего сына, который взошёл на трон под именем Тар-Кириатан.

Тар-Кириатан 
Тар-Кириатан (, годы жизни — 1634—2035, годы правления — 1869—2029, имя на адунайском языке — Ар-Балкумаган ()) — десятый король Нуменора. Он взошёл на престол вслед за своим отцом, Тар-Минастиром. Имя его означает «Строитель кораблей» (ср. Кирдан), поскольку Тар-Кириатан был великим кораблестроителем; однако, в отличие от предшественников, он не помогал народам Средиземья, а наоборот, стал брать с них дань и вёл в Средиземье захватнические войны. В период его правления первые признаки Тени упали на Нуменор. Отрёкся от престола в 2029 году в пользу своего сына, Тар-Атанамира, предположительно, нехотя.

Тар-Атанамир 
Тар-Атанамир (, годы жизни — 1800—2221, годы правления — 2029—2221) — одиннадцатый король Нуменора. Тронное имя в переводе с квенья означает «бриллиант [из] людей». Первый король, который предпочёл царствовать до смерти, не отрёкшись при жизни от престола в пользу своего наследника (впоследствии все короли Нуменора поступали так же). Кроме того, он открыто возжелал бессмертия и намерения посетить Эрессеа и Аман, оправдывая своё намерение тем, что его предок Эарендил до сих пор жив и находится в Амане. Именно к нему явились посланники из Валинора с безуспешной миссией усовестить его и его окружение. В целом правление Атанамира ознаменовало начало морального упадка Нуменора.

Вслед за Атанамиром на престол взошёл его сын, Тар-Анкалимон.

Тар-Анкалимон 
Тар-Анкалимон (, годы жизни — 1986—2386, годы правления — 2221–2386) — двенадцатый король Нуменора. Имя его означает «светлейший». При нём народ Нуменора раскололся на Верных, или друзей эльфов (элендилей) и Людей Короля. Элендили проповедовали верность Валар и продолжение дружбы с эльфами, в то время как Люди Короля — независимость и целеустремлённость людей и постоянное увеличение их мощи. Кульминацией этого разделения было падение Нуменора. 

Тар-Анкалимон пренебрегал древними обычаями, связанными с Белым Древом Нуменора и святилищем на Менельтарме. После его смерти на престол взошёл его сын, Тар-Телеммайтэ.

Тар-Телеммайтэ 
Тар-Телеммайтэ (, годы жизни — 2136—2526, годы правления — 2386—2526) — тринадцатый король Нуменора. Вступил на престол после своего отца, Тар-Анкалимона, следующим правителем была его дочь, Тар-Ванимельдэ. Его имя означает «среброрукий», отражая его страсть к обладанию ценным металлом — митрилем.

Тар-Андукал 
Тар-Андукал () — тронное имя Хэрукальмо, принца-консорта при правящей королеве Нуменора Тар-Ванимельдэ. Он был значительно младше своей жены, которая выказывала небольшой интерес к управлению государством, соответственно, Хэрукальмо правил в качестве регента. Когда королева умерла, трон должен был перейти к её сыну, Тар-Алькарину, но Хэрукальмо узурпировал трон и правил под именем Тар-Андукал («Свет Запада») в 2637—2657 гг. После смерти Тар-Андукала Тар-Алькарин, наконец, взошёл на законно положенный ему трон.

В список королей Нуменора, приведённый в Приложении к «Властелину Колец», Тар-Андукал включён не был.

Тар-Алькарин 
Тар-Алькарин (, годы жизни — 2406—2737, годы правления — 2657—2737) — семнадцатый правитель и четырнадцатый король Нуменора. Родителями его были правящая королева Тар-Ванимельдэ и её муж, принц-консорт Хэрукальмо. Тар-Алькарин должен был взойти на трон после смерти своей матери, но Хэрукальмо узурпировал трон и удерживал его в течение двадцати лет, пока не умер, и только после этого Тар-Алькарин стал королём. Его имя означает «славный». Время его правления было в целом мирным периодом для Нуменора, однако в Средиземье правил Саурон, и Тень упала в том числе и на Нуменор.

Тар-Алькарин правил восемьдесят лет, после него взошёл на трон его сын, Тар-Кальмакил.

Тар-Кальмакиль 
Тар-Кальмакиль (, годы жизни — 2516—2825, годы правления 2737—2825) — восемнадцатый правитель и пятнадцатый король Нуменора, взошедший на трон после своего отца, Тар-Алькарина. Его имя означает «светлый меч»; он принял его в признание территориальных завоеваний, которые произвёл в Средиземье, оказавшись весьма талантливым военачальником Нуменора. Он также был первым королём, для которого был записан адунайский эквивалент его имени — Ар-Бельзагар (). Это свидетельствовало о росте влияния партии, известной как Люди Короля, которые возмущались Запретом Валар и хотели отменить его. 

В произведениях Толкина есть неоднозначность, касающаяся наследника Тар-Кальмакиля: либо им был Тар-Ардамин, его сын, либо Ар-Адунахор, его внук. В частности, в приложении А к «Властелину Колец» в качестве наследника указан Ар-Адунахор, а в более развернутом списке «Потомки Элроса: короли Нуменора» из «Неоконченных сказаний» ему наследует Тар-Ардамин. Кристофер Толкин предполагает, что отсутствие Тар-Ардамина в приложении к «Властелину Колец» — непреднамеренная ошибка.

Тар-Ардамин 
Тар-Ардамин (, годы жизни — 2618—2899, годы правления — 2825—2899, на адунайском языке — Ар-Абаттарик ()) — король Нуменора, присутствующий в одних списках правителей этой страны и отсутствующий в других. Был сыном Тар-Кальмакиля и, если его причисляют к правителям Нуменора, считается девятнадцатым из них (и, соответственно, шестнадцатым королём). На адунайском языке его имя означает «Столп мира», а на квенья — «Первый в мире». Сына Тар-Ардамина, Ар-Адунахора, традиционно считают двадцатым правителем Нуменора.

Ар-Адунахор 
Ар-Адунахор (, годы жизни — 2709—2962, годы правления — 2899–2962) — двадцатый правитель и семнадцатый король Нуменора. Первый владыка Нуменора, не принявший открыто эльфийского тронного имени (впрочем, в списках королей он всё-таки был занесён под квенийским именем Тар-Хэрунумен () — из уважения к древнему обычаю, который пока что не осмеливались нарушать ). Само значение имени Адунахора — «Владыка Запада» — было открытым вызовом Валар и их сторонникам, поскольку, по мнению Верных, такое имя мог носить только истинный Владыка Запада — Вала Манвэ. Во время правления Ар-Адунахора Белое Древо было заброшено и начало увядать .

Ар-Адунахор запретил говорить на языках Эльдар в его присутствии, помимо этого эльфийские языки более не использовались, и не позволялось учить и учиться им, но они сохранялись втайне Верными; и потому суда с Эрессеа редко и тайно приплывали к западным берегам Нуменора.

До конца непонятно, унаследовал ли Адунахор трон от отца, Тар-Ардамина, или от деда, Тар-Кальмакиля, но нумерация королей в любом случае включает Тар-Ардамина. После Адунахора на трон взошёл его сын, Ар-Зимратон.

Ар-Зимратон 
Ар-Зимратон (, годы жизни — 2798—3033, годы правления — 2962—3033) — 21-й правитель и восемнадцатый король Нуменора. Как и его отец, Ар-Адунахор, Ар-Зимратон противостоял Валар и взял себе имя на адунайском языке, а не на традиционном квенья. Однако мудрецы Нуменора записали в Свиток Королей его имя на квенья как Тар-Хостамир, дабы не допустить оскорбление Валар. На обоих языках его имя означает «собиратель драгоценных камней», что, возможно, отражает природную жадность короля. Ар-Зимратон правил Нуменором семьдесят один год; за ним на трон восшёл его сын, Ар-Сакальтор.

Ар-Сакальтор 
Ар-Сакальтор (, годы жизни — 2876—3102, годы правления — 3033—3102) — двадцать второй правитель и девятнадцатый король Нуменора. Следовал королевской традиции пренебрежения к заповедям Валар. Унаследовал трон от своего отца, Ар-Зимратона и правил Нуменором шестьдесят девять лет. После смерти короля на трон взошёл его сын, Ар-Гимильзор. Традиционная версия имени короля на квенья было Тар-Фалассион, что означало «сын морского берега» («дитя морского берега»).

Ар-Гимильзор 
Ар-Гимильзор (, годы жизни — 2960–3177, годы правления — 3102–3177) — двадцать третий правитель и 20-й король Нуменора. Взошёл на престол после своего отца Ар-Сакальтора. Во время своего правления Ар-Гимильзор преследовал Друзей Эльфов (элендилей), которые призывали к возврату Нуменора к путям, заповеданным Валар и эльфами. Использование эльфийского языка было запрещено в Нуменоре указом Гимильзора в 3110 г. Его тронное имя было записано как Тар-Телемнар («серебряное пламя» — так звучало имя Ар-Гимильзор в переводе на квенья) согласно древней традиции, призванной уберечься от оскорбления Валар. Жена Ар-Гимильзора, Инзильбет (), была тайным другом эльфов, те же мысли она вложила и в сознание их сына, Тар-Палантира. Инзильбет была дочерью Линдориэ (), которая, в свою очередь, была потомком Тар-Элендила, четвёртого короля Нуменора, равно как и Тар-Кальмакила. Их второй сын, Гимильхад, открыто выступал против политики, проводимой своим старшим братом, и полностью поддерживал своего отца, который, если бы позволяли законы, «охотно передал бы престол младшему сыну в обход старшего».

Тар-Палантир 
Тар-Палантир (, годы жизни — 3035—3255, годы правления — 3177—3255) — предпоследний (21-й) король Нуменора и последний правитель из числа Верных. Адунайским именем его было Ар-Инзиладун, что значит «цветок запада». 

Отец Тар-Палантира, Ар-Гимильзор, от которого он унаследовал трон, был противником Валар и эльфов. Но королева Инзильбет воспитала своего сына как друга эльфов. Ар-Инзиладун пришёл к власти в период великой тьмы в Нуменоре; еще со времен Тар-Атанамира каждый следующий король выступал против Валар и ставил под сомнение их заповеди людям. Инзиладун, однако, пытался исправить последствия деяний своих предков: он возобновил уход за Белым Древом и выполнял древние ритуальные предписания. Король пророчествовал о том, что Белое Древо связано с родом нуменорских королей, и, если оно погибнет, то и королевская династия, в свою очередь, прекратится. Однако ответа от Валар так и не было, а Эрессеа уже не был виден с башни Тар-Минастира. Имя короля на языке квенья было внесено в Свитки Королей, как это и было принято в течение веков: в качестве тронного имени Инзиладун выбрал имя Тар-Палантир, что значит «Видящий Вдаль». Имя оправдывало себя, так как король воистину предвидел гибель Нуменора в случае продолжения нечестивой жизни его обитателей. Дочь Тар-Палантира, Мириэль, была его официальной наследницей и наверняка следовала бы его заветам, но её законное место на троне Нуменора было узурпировано её мужем, Ар-Фаразоном.

Ар-Фаразон 
Ар-Фаразон Золотой () на адунайском языке или Тар-Калион () на квенья (годы жизни — 3118-3319, годы правления — 3255-3319) — последний (25-й) правитель и 22-й король Нуменора. Сын Гимильхада, племянник предпоследнего короля (последнего из числа Верных) Тар-Палантира и муж собственной двоюродной сестры Тар-Мириэль, коронованной им под именем Ар-Зимрафель (помимо того, что Мириэль стала женой Фаразона против собственной воли, подобный брак противоречил нуменорским законам).

По праву считается самым могущественным и воинственным из королей Нуменора. В его царствование Нуменор предпринял грандиозную военную экспедицию в Средиземье против сил Саурона, угрожавшего нуменорским владениям на западных и южных берегах континента. Высадившись с огромным флотом в Умбаре и проведя фактически молниеносную кампанию, Ар-Фаразон рассеял силы союзников Тёмного Властелина, а его самого взял в плен и доставил в Нуменор (что было ошибкой, стоившей жизни почти всему его народу). 

Оказавшись при дворе Ар-Фаразона, Саурон, используя свои выдающиеся чародейские и ораторские способности всего за 40 лет проделал путь от пленника до ближайшего советника и фаворита короля, склонил его на свою сторону и убедил в том, что тот имеет полное право на эльфийский Дар Эру — бессмертие. Попав под тлетворное влияние Саурона, Ар-Фаразон начал жестокие гонения на сочувствовавших эльфам людей (Верных) и установил в Нуменоре культ Мелькора с человеческими жертвоприношениями. По наущению Саурона король создал и лично повёл величайшую в истории человечества флотилию на Валинор, надеясь силой оружия отнять у Владык Амана бессмертие. Однако Валар отказались выступить против людей, сложив с себя полномочия Сил Арды, и в дело вмешался сам Эру Илуватар. Его могуществом Валинор был навсегда исторгнут из миропорядка Арды, плоский до этого дня мир приобрёл сферическую форму, а остров Нуменор — уничтожен возникшей при этом чудовищной волной. Сам Ар-Фаразон и его воины, успевшие высадиться на берегах Валинора, были живыми погребены в Пещерах Забвения у восточных стен Пелори, где, по легенде, и будут оставаться вплоть до Дагор Дагорат — Последней Битвы, в которой они будут принимать непосредственное участие.

Генеалогическое древо

Примечания

См. также 
 Нуменор
 Список правящих королев Нуменора
 Список отдельных нуменорцев

Списки персонажей легендариума Толкина
Вымышленные короли
Рода Средиземья